Роусон:
 Роусон, Джонатан (род. 18 апреля 1977) — шотландский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Роусон, Джессика (род. 1943) — английский историк искусства и куратор музея, специализирующаяся на китайском искусстве.
 Роусон, Роберт (Robert Rawson; 1814—1906) — английский математик.
 Роусон, Рональд (1892—1952) — британский боксёр, олимпийский чемпион.
 Роусон, Уильям Роусон (1812 — 20 ноября 1899) — английский статистик и южноафриканский ботаник.

См. также 
 Росон